Il singolare del torneo di tennis Open Castilla y León 2003, facente parte dell'ATP Challenger Series, ha avuto come vincitore Rafael Nadal che ha battuto in finale Tomáš Zíb 6-2, 7-61.

Teste di serie 

 Feliciano López (secondo turno)
 Rafael Nadal (Campione)
 Fernando Verdasco (secondo turno)
 Nicolas Mahut (semifinali)

 Todd Larkham (primo turno)
 Stefano Pescosolido (secondo turno)
 Assente
 Tuomas Ketola (primo turno)

Tabellone

Finale

Parte alta

Parte bassa

Collegamenti esterni 

Open Castilla y León 2003